Владимир Борисович Симоненко (род. 25 августа 1948 года, Ленинград, СССР) — советский и российский учёный, специалист в области военно-полевой терапии, генерал-майор медицинской службы (1995), член-корреспондент РАМН (2005), член-корреспондент РАН (2014).

Биография 

Родился 25 августа 1948 года в Ленинграде.

В 1972 году с отличием окончил Военно-медицинскую академию имени С. М. Кирова.

С 1972 по 1973 год — служба в армии, начальник медицинской службы войсковой части Балтийского Флота.

С 1973 по 1989 год работал в Военно-медицинской академии имени С. М. Кирова, где прошёл путь от адъюнкта при кафедре военно-морской и госпитальной терапии до старшего преподавателя кафедры военно-морской и госпитальной терапии.

В 1976 году защитил кандидатскую, а в 1987 году — докторскую диссертацию.

С 1989 по 1994 год — главный терапевт Центрального военного клинического госпиталя (ЦВКГ) имени П. В. Мандрыка — заместитель главного терапевта МО СССР.

С 1994 по 2012 год — начальник ЦВКГ имени П. В. Мандрыка, с 2012 по 2014 год — начальник Медицинского учебно-научного клинического центра имени П. В. Мандрыка.

С 1995 года — профессор кафедры терапии, начальник кафедры терапии усовершенствования врачей (с курсом военно-морской терапии) Государственного института усовершенствования врачей Министерства обороны Российской Федерации (2003—2011).

С 1998 года — главный терапевт-консультант Военно-морского Флота, с 2003 по 2008 годы — главный кардиолог МО РФ.

В 1999 году избран действительным членом Российской академии ракетных и артиллерийских наук.

В 2005 году избран членом-корреспондентом РАМН.

С 2014 года — член-корреспондент РАН (в рамках присоединения РАМН и РАСХН к РАН).

С 2015 года по настоящее время — профессор кафедры терапии неотложных состояний филиала Военно-медицинской академии имени С. М. Кирова.

Научная деятельность 

Основные направления научной деятельности: разработка, научное обоснование и внедрение в практику рациональных организационных форм оказания помощи поражённым, больным и раненым в различных условиях боевой и повседневной деятельности.

Ведёт изучение патогенеза и клиники заболеваний, обусловленных воздействием на организм поражающих факторов военного времени.

Автор 675 научных трудов, в том числе 32 монографии.

Под его руководством защищено 38 кандидатских и 14 докторских диссертаций.

Главный редактор журнала «Клиническая медицина», членом редакционных коллегий журналов «Сердце», «Сердечная недостаточность», «Клиническая геронтология», «Военно-медицинский журнал».

Награды и звания 
 Орден «За заслуги перед Отечеством» IV степени (2008)
 Орден Почёта (2001)
 Заслуженный деятель науки Российской Федерации (1998)
 Заслуженный врач Российской Федерации (1994)
 Наградное оружие МО РФ (1996)

Примечания

Ссылки 
 
 
 Его статьи в РИНЦ

Генерал-майоры медицинской службы (Российская Федерация)
Выпускники Военно-медицинской академии
Преподаватели Военно-медицинской академии
Действительные члены РАРАН